Milin steht für:

 eine Gebietsbezeichnung in China, siehe Mainling
 einen Ort in Polen, siehe Milin (Mietków)

Milin ist der Familienname folgender Personen:

 Isaak Moissejewitsch Milin (1919–1992), sowjetischer Mathematiker
 Srboljub Milin (1941–2015), serbischer Schauspieler